Velika nagrada ZDA 1984 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 8. julija 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 67
| 2:01:22,617
| 8
| 9
|-
! 2
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 67
| + 22,464 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 66
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 65
| +2 kroga
| 24
| 3
|-
! 5
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 65
| +2 kroga
| 18
| 2
|-
! 6
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 64
| Menjalnik
| 1
| 1
|-
! 7
| 2
|  Corrado Fabi
| Brabham-BMW
| 64
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 8
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 64
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 60
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 56
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 55
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 54
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 54
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 47
| Sklopka
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 46
| El. sistem
| 25
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 45
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 25
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 25
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 15
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Hart
| 15
| Puščanje goriva
| 23
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 12
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 10
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 9
| Diskvalifikacija
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 8
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1984
1984